Il doppio del Gerry Weber Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Leander Paes e David Rikl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Yves Allegro e Roger Federer hanno vinto 7–5, 6–7(6), 6–3, contro Joachim Johansson e Marat Safin.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (quarti)
  Michaël Llodra  /  Fabrice Santoro (quarti)

  Cyril Suk /  Pavel Vízner (primo turno)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2005
ATP Tour 2005